Gueye (ou Guèye) peut désigner :

 Abbas Guèye (1913-1999), syndicaliste et un homme politique sénégalais
 Abdel Kader Gueye (1949-), général sénégalais
 Amadou Camara Guèye (1968-), peintre sénégalais
 Arame Gueye (1993-), céiste sénégalaise
 Atoumane Guèye, judoka sénégalais
 Babacar M'Baye Gueye (1986-), footballeur sénégalais
 
 Cheikh Gueye (1960-), militaire sénégalais
 Cheikh Gueye (1986-), footballeur sénégalais
 Djibril Gueye (1983-), acteur français
 Habib Guèye, judoka sénégalais
 Idrissa Gueye (1989-), footballeur sénégalais
 Lamine Guèye (1891-1968), homme politique sénégalais (cf Loi Lamine Guèye)
 Lamine Guèye (1960-), skieur sénégalais, petit-fils du précédent
 Magaye Gueye (1990-), footballeur français
 Mame Coura Gueye (1974-), escrimeuse sénégalaise
 Mariama Gueye (1989-), actrice française
 Mix Gueye (vers 1910-?), précurseur de la photographie sénégalais
 Maïmouna Gueye (19?-), comédienne, auteure et metteuse en scène sénégalaise
 Moussé Gueye (1996-), joueur de volley-ball français
 Papa Gueye (1984-), footballeur sénégalais
 Pape Gueye (1999-), footballeur sénégalais
 Thierno Gueye (1976-), basketteur français

Patronyme africain